Wilhelm Muthmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Muthmann (Unternehmer, 1833) (1833–1908), deutscher Unternehmer 
 Wilhelm Muthmann (Chemiker) (1861–1913), deutscher Chemiker